Contea di Thurston o Thurston County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Thurston (Nebraska)
 Contea di Thurston (Washington)